Houve duas Cortes de Montemor-o-Novo:
 Cortes de Montemor-o-Novo de 1477 - convocadas por D. João II, enquanto ainda infante, na ausência do pai, D. Afonso V;
 Cortes de Montemor-o-Novo de 1495 - convocadas por D. Manuel I.

Montemor-O-Novo
Desambiguação